Albury ist der Name folgender Orte:

 Albury (New South Wales), Australien 
 Albury (Hertfordshire), England
 Albury (Oxfordshire), England
 Albury (Surrey), England 
 Albury Park (Surrey), England
 Albury (Neuseeland), Neuseeland

Albury ist der Familienname von
 Kenneth Albury (* 1920), bahamaischer Segler